Sagarmatha steht für:

 Mount Everest (Name in Nepali: Sagarmatha) 
 Sagarmatha (Zone), ehemalige Verwaltungszone in Nepal
 ein Album der Band The Appleseed Cast

Siehe auch:
 Sagarmatha-Nationalpark